Schlick steht für:

 Schlick, ein Sediment
 ein Adelsgeschlecht, siehe Schlik

Schlick  heißen die folgenden geographischen Objekte:
 Schlick (Österreich), Talschluss und Skigebiet Schlick 2000 bei Telfes im Stubai
 Schlickeralm, Gasthof Schlick, bei Telfes im Stubai

Schlick ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Schlick (1944–1972), österreichischer Bergsteiger
 Arnolt Schlick (vor 1460–nach 1521), Komponist, Organist und Orgelsachverständiger
 Barbara Schlick (* 1943), deutsche Sopranistin
 Bernhard Schlick (1841–1909), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Carl Schlick (1809–1874), deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsjurist im Königreich Preußen
 Christopher Schlick (1967–2016), deutscher Ingenieur, Hochschullehrer an der RWTH Aachen
 Elise von Schlick (1792–1855), österreichische Komponistin, Dichterin und Salonière
 Ernst Otto Schlick (1840–1913), deutscher Schiffbauingenieur
 Frédéric Schlick (1935–2006), französischer Jazzmusiker
 Georg Schlick (1830–1900), deutscher Jurist und Politiker
 Gustav Schlick (1804–1869), deutscher Bildnismaler und Genremaler, Illustrator und Lithograf
 Heinrich II. Schlick (um 1400–um 1448), Fürstbischof von Freising
 Hieronymus Schlick, Graf zu Bassano, Herr zu Weißkirchen († 1612), kurbrandenburgischer Hofrat
 Hugo Mamba-Schlick (* 1982), kamerunischer Dreispringer
 Ignatius Schlick (1820–1868), ungarischer Industrieller
 Joachim Andreas von Schlick (1569–1621), böhmischer Politiker
 Jörg Schlick (1951–2005), österreichischer Konzeptkünstler, Autor, Maler, Kurator und Musiker
 Johann Albin Schlick (1579–1640), böhmischer Standesherr und Anhänger des Winterkönigs Friedrich V. von der Pfalz
 Johann Konrad Schlick (1749–1818), deutscher Violoncellist und Komponist
 Josef Schlick (1895–1977), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU), MdB
 Kaspar Schlick (um 1396–1449), Reichsgraf und Kanzler
 Lorenz Schlick († 1583), böhmischer Adliger, königlicher Rat und Hauptmann der Prager Altstadt
 Mathäus Schlick († 1487), Reichsgraf zu Passaun, Graf zu Weißkirchen
 Moritz Schlick (1882–1936), deutscher Physiker und Philosoph
 Paul Schlick (1841–1923), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Regina Schlick, geborene Regina Strinasacchi (1761–1839), italienische Violinistin
 Rudolf Schlick (1903–1988), deutscher Architekt
 Stefan Schlick (1487–1526), böhmischer Adliger und Montanunternehmer
 Tamar Schlick (* 1961), US-amerikanische angewandte Mathematikerin
 Wolfgang Schlick (* 1950), deutscher Richter